Movimiento al Socialismo puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Movimiento al Socialismo (1982), de Argentina.
 Nuevo Movimiento al Socialismo (2003), de Argentina.
 Movimiento al Socialismo, de Bolivia.
 Movimiento al Socialismo, de Costa Rica.
 Movimiento al Socialismo, de Honduras.
 Movimiento al Socialismo, de México.
 Movimiento al Socialismo, de Puerto Rico.
 Partido del Movimiento al Socialismo, de Paraguay.
 Movimiento al Socialismo, de Rusia.
 Movimiento al Socialismo, de Venezuela.